Stubbtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stubbtjärnet, sjö i Sunne kommun,  (5,57 ha)
Stubbtjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,82 ha)
Stubbtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (9,97 ha)
Stubbtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (3,92 ha)
Stubbtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Kantojärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn